

Patronyme contemporain 
 Édouard Nyankoye Lamah (?-), ministre guinéen
 Felix Lamah (?- ), ministre guinéen
 Remy Lamah (?-), ministre guinéen
 Roland Lamah (1987-), joueur de football belge d'origines ivoirienne et guinéenne

Prénom 
 Oyé Lamah Guilavogui (?-), ministre guinéen

Nom de famille 

 Patricia Lamah (1987- ), coiffeuse guinéenne, 
Louopou Lamah ( - ), ministre guinéen

lesuperdeslamah. ingénieurs hydraulicien guineen 

Homonymie de patronyme